Olaszország
Santa Maria della Pace, a San Giovanni di Dio leccei templom másik neve
Santa Maria della Pace, nápolyi templom a Via Tribunali mentén
Santa Maria della Pace, templom Róma történelmi központjában